ZIR steht für:
 Zeitschrift für Informationsrecht, österreichische Zeitschrift für Datenschutz-, Medien- und Persönlichkeitsrecht, E-Commerce Recht sowie Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht
 Zeitschrift Interne Revision, deutsche Zeitschrift für Interne Revision
 Zentralinstitut für Raumplanung, deutsches An-Institut der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung
 Zentrum für interdisziplinäre Religionsforschung an der Philipps-Universität Marburg

Zir steht für:
 Zir (rätoromanisch, deutsch Zizers), Schweizer politische Gemeinde im Kreis Fünf Dörfer des Kantons Graubünden
 Zir, die Vorgängersiedlung von Yenikent (Sincan), jetzt ein Stadtteil der türkischen Hauptstadt Ankara
 Zir, Unterfamilie (DOCK-C) der DOCK-Proteine

Abkürzung